Priesnia – rzeka w Moskwie, dopływ rzeki Moskwy
 Priesnia – piłkarski klub sportowy z Moskwy